El término SOP, una sigla, puede aludir, en esta enciclopedia:

 a SOP, iniciales de "Sobrang Okey, Pare!", de una serie de televisión filipina;
 a SOP, las siglas de la Secretaría de Obras Públicas, un organismo gubernamental mexicano existente de 1985 a 1976, predecesor de la Secretaría de Bienestar;
 a SOP, abreviación de standard operating procedure (en español: procedimiento operativo estándar, procedimiento operativo normalizado o procedimiento operativo estandarizado), un conjunto de instrucciones elaboradas por una organización para que los trabajadores lleven a cabo operaciones complejas de rutina;
 a SOP, iniciales de síndrome de ovario poliquístico.